Соревнования в смешанных командных прыжках с нормального трамплина (HS100) на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 26 февраля.

Медалисты

Результаты

Ссылки 

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017